In 1944 werd het 14de profseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië.  Boca Juniors werd kampioen.

Eindstand

Topschutters

Externe link 
 Argentinië 1944 op RSSSF

Argentijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1943/44